Louis-Ferdinand de Prusse (1772-1806) était un neveu de Frédéric II de Prusse ; 
 Louis-Ferdinand de Prusse (1907-1994) était le chef de la maison impériale de Prusse ; 
 Louis-Ferdinand de Prusse (1944-1977) était le père de Georges-Frédéric de Prusse, actuel chef de la Maison impériale d'Allemagne.

Voir aussi